Montefortesi – abitanti di Monteforte Cilento
Montefortesi – abitanti di Monteforte Irpino